Le tramway de Marioupol est le réseau de tramways de la ville de Marioupol, en Ukraine. Le réseau est composé de onze lignes.

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte 11 lignes :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marioupol
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 

Marioupol
Transport à Marioupol